Кампано () — имя собственное; распространено в виде фамилий.
 Кампано, Джованни — итальянский математик, астролог XIII века.
 Кампано, Пьетро — католический церковный деятель XIII века.

Другое 
 Кампано — крупный ударный кратер на юго-западной границе Моря Облаков на видимой стороне Луны.
 См. также 
 Монте-Сан-Джованни-Кампано — коммуна в Италии, располагается в регионе Лацио.
 Сесто-Кампано — коммуна в Италии, располагается в регионе Молизе, в провинции Изерния.
 Кампана
 Ла-Кампана